Jawbreaker steht für:

 Gobstopper, eine Süßigkeit
 Jawbreaker (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Der zuckersüße Tod, ein Film aus dem Jahr 1999
 eine Variante des Spiels SameGame für Pocket-PCs